Auf hoher See steht für:

 Auf hoher See (Album), Studioalbum des Schlagersängers Freddy Quinn (1961)
 Laurel und Hardy: Auf hoher See, US-amerikanischer Spielfilm von Laurel und Hardy (1940)